Ordo Missae, série de textes invariables de la liturgie catholique.  
Ordo d'Erdmann, plus connus sous le nom de Pontifical romano-germanique.
Grande ordonnance royale.
Novus Ordo Missae, messe de Paul VI. 
L'Ordo decurionum, classe sociale de l'Empire romain.
L'Ordo Templi Orientis, parfois noté O.T.O., était une société secrète allemande. 
Antiquus Mysticusque Ordo Rosae Crucis, A.M.O.R.C, société "secrète" rosicrucienne,  .
ORDO (revue) est un périodique allemand en sciences économiques/sociales.
Ordo est une planète de l'univers étendu de Star Wars.
Canderous Ordo est un personnage de l'univers étendu de Star Wars.
Ordo est un film de Laurence Ferreira Barbosa, sorti en 2004.